Финал Кубка Испании по футболу 2002/2003 состоялся 28 июня 2003 года. «Мальорка» разгромила «Рекреативо» со счётом 3:0 и стала обладателем Кубка Испании.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

2003
Испания
Матчи ФК «Мальорка»
События 28 июня
Июнь 2003 года
Спорт в Испании в 2003 году
ФК «Рекреативо»
Спорт в Эльче